NGC 4275 (другие обозначения — UGC 7382, MCG 5-29-58, ZWG 158.73, ARAK 358, IRAS12173+2753, PGC 39728) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4275
Волосы Вероники (созвездие)
Спиральные галактики
Галактики, открытые в 1785 году